Carnot kan syfta på:

 Carnot – en fransk släkt samt personer i släkten
 12289 Carnot – en asteroid i huvudbältet

Geografi

Algeriet 

 El Abadia, ort, Aïn Defla,

Centralafrikanska republiken 

 Sous-Préfecture de Carnot, subprefektur, Mambéré-Kadéï, 
 Carnot (ort i Centralafrikanska republiken), Mambéré-Kadéï, 
 Carnot Airport – en flygplats

Robotskapade Algerietförgreningar
Robotskapade Centralafrikanska republikenförgreningar